Мара Лазаревић Бранковић (? — 12. април 1426) била је најстарија кћи кнеза Лазара и кнегиње Милице, супруга Вука Бранковића и мајка Ђурђа Бранковића.

Биографија 
Око 1371. удата за Вука Бранковића, господара Косова Метохије и Скопља. Овим браком Вук је ушао у неку врсту „породичног савеза” са својим тастом кнезом Лазаром.

Мара и Вук су имали три сина: Гргура († 1408), Ђурђа (1375—1456) и Лазара († 1410). Неки извори спомињу и једну кћер, али о њој нема историјских сазнања.

После смрти мужа Вука (1397) Мара је подупирала тежње својих синова Ђурђа и Лазара да поврате под своју контролу део очевих територија које су временом ушле у састав државе кнеза и доцнијег деспота Стефана Лазаревића, Мариног брата. Подржавала их је и у ратовима које су водили против свог ујака Стефана 1402—1412. године.

Мара је са најмлађом сестром принцезом Оливером 1412. године водила преоговоре о помирењу Ђурђа и деспота Стефана. Захваљујући успешним преговорима они су се исте године и помирили, а Ђурађ је 1425/26. године, проглашен Стефановим наследником. 

Мара је преминула 12. априла 1426. године.

Породично стабло

Литература 
 
 Гиљен, Никола; Шарановић, Оливера; Јовићевић, Соња (2009). Принцеза Оливера, заборављена српска Кнегиња. Београд. . [Принцесса Оливера, забытая сербская княгиня. . | Princess Olivera, a forgotten Serbian Heroine. .]
 Гиљен, Никола; Шарановић, Оливера; Јовићевић, Соња (2010). Кнегиња Оливера, пут ружама посут. Београд. . [Die Fürstin Olivera, mit Rosen bestreuter Weg. .]

Умрли 1426.
Лазаревићи
Бранковићи